Ramas bronquiales puede hacer referencia a:

 Ramas bronquiales de la aorta torácica
 Ramas bronquiales de la arteria torácica interna